Breccia Peak ist der Name folgender Berge:
 Breccia Peak (Wyoming), 3356 m
 Breccia Peak (British Columbia), 2069 m
 Breccia Peak (Washington), 1977 m